Charron puede referirse a:

Divisiones administrativas 

 Charron, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Charron, comuna francesa situada en Creuse.

Personas 

Pierre Charron (1541-1603), filósofo y teólogo francés.